Генна́дий Васи́льевич Матве́ев:
 Матвеев, Геннадий Васильевич (1946—2019) — российский актёр.
 Матвеев, Геннадий Васильевич (1949—2023) — советский футболист.